Акуловское — название населённых пунктов в России.

Вологодская область 
 Акуловское — деревня в Междуреченском районе.

Ярославская область 
 Акуловское — деревня в Даниловском районе (Середское сельское поселение, Трофимовский сельский округ).
 Акуловское  — деревня в Даниловском районе (Середское сельское поселение, Федуринский сельский округ).